Canelles (dt.: Zimt) ist die bezeichnung der geographischen Objekte:

 Canelles River, Fluss auf St. Lucia
 Canelles (St. Lucia), Siedlung im Quarter Micoud am gleichnamigen Fluss